Gadsden peut désigner :

Patronyme 

 Christopher Gadsden (1724-1805), général et homme politique durant la Guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique ; 
 James Gadsden (1788-1858), officier de l'US Army puis commissaire du gouvernement des États-Unis.

Toponyme 

 Comté de Gadsden, comté de Floride ;
 Gadsden, ville de l'Alabama ;
 Gadsden, census-designated place de l'Arizona.
 Gadsden, ville du Tennessee.

Divers 
 Gadsden flag, étendard de ralliement des libéraux et libertariens du monde entier ;
 L'achat Gadsden, acquisition par les États-Unis en 1853 d'une zone au sud de l'Arizona et du Nouveau-Mexique.